Запојавала има више значења:

 Запојавала (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запојавала (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику